Автомобильная промышленность Бразилии сегодня является одной из ведущих в мировом масштабе по количеству выпущенных автомобилей. По результатам 2015 года в Бразилии было произведено около 2,5 миллиона автомобилей, что обеспечило Бразилии 9 место по объёму производства в мире. Несмотря на то, что активное развитие бразильского автопрома началось лишь в 1960-е годы, меры жесткой защиты внутреннего рынка от импорта позволяют Бразилии поддерживать значительные объёмы внутреннего производства и опережать многие страны, имеющие более давнюю историю развития автопрома, в частности Великобританию, Россию и Францию. Ещё одной особенностью автопрома Бразилии является многолетний выпуск устаревших моделей как национального, так и мирового автопрома в современном исполнении.

Бразильская промышленность регулируется Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), созданной в 1956 году, которая включает в себя автомобилестроителей (автомобили, легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы) и производителей сельскохозяйственных машин в Бразилии. Anfavea является частью Международной организации Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), базирующийся в Париже.

Большинство крупных мировых компаний присутствуют в Бразилии, в частности: Fiat Chrysler, Volkswagen Group, Ford, General Motors, Nissan Motors, Toyota, MAN SE, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Renault, Honda, Hyundai. Также присутствуют национальные компании, такие как Troller, Marcopolo SA, Agrale, Randon SA, Excalibur и т. п., некоторые из них традиционно производят точные копии уникумов в современном исполнении.

История 

Бразильская автомобильная промышленность началось с "Шевроле", который сошел с конвейера в 1925 году.

В 1956 году в городе Санта-Барбара-д’Уэсти, впервые был выпущен ранний бразильский автомобиль Romi-Isetta.

В 1957 году  начал выпуск грузовика Ford F-600.

В 1958 году Toyota начала выпускать свой ​​знаменитый Land Cruiser.

В 1959 году в муниципалитете Сан-Бернарду-ду-Кампу, был построен первый завод Volkswagen. Он начал изготовление модели Kombi, которая предшествовала знаменитому «Жуку» (известен в Бразилии в качестве ).

Компания Chrysler в течение 50-х годов по договоренности с группой Brasmotor собирала свои модели Dodge и Plymouth методом CKD.

Французская компания Симка 5 мая 1958 года основала предприятие Simca do Brasil в Белу-Оризонти, которое впоследствии по оперативным и материально-техническим причинам (близость поставщиков автозапчастей, крупнейших потребительских рынков и т. п.) было перенесено в Сан-Бернарду-ду-Кампу.

В 1967 году американский Chrysler Corporation приобрел французскую Simca на глобальном уровне и подразделение Simca do Brasil в Бразилии стало называться Chrysler do Brasil и выпускать бразильские модификации Chrysler и Dodge.

В 1966 году  начала производить спортивные автомобили.

Итальянский гигант Fiat создал свой ​​первый бразильский завод в городе Бетин в 1973 году.

Эти компании доминировали на бразильском рынке до середины 1990-х годов, когда бразильский рынок был открыт для иностранных компаний. В 1990 — е годы все больше автомобильных компаний открыли заводы в Бразилии, в том числе: Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, Honda, Hyundai, Mitsubishi и Audi .

В настоящее время наиболее успешным национальным бразильским автопроизводителем является компания Троллер, с его моделями  и . Она продает их по всей Латинской Америке и Африке. С начала 2000-х годов бразильский автопром быстро вырос, привлекая инвестиции от основных мировых автопроизводителей.

Рекордным для автопрома Бразилии стал 2013 год, когда было выпущено 3,7 млн автомобилей и страна стала седьмым по величине производителем в мире.

Особенности бразильской автопромышленности 
С целью защиты внутреннего рынка и создания условий для иностранных инвестиций Бразилия традиционно поддерживала высокий уровень таможенных пошлин на автомобили, что делало невыгодным импорт готовых автомобилей и стимулировало производителей создавать местные производства. В 2011 году Бразилия увеличила импортную пошлину с 30 % до 57 %.

Политика протекционизма стала причиной яркой особенности местного автопрома — в Бразилии нормой является многолетний выпуск устаревших моделей в современном исполнении.

В частности, модель Chrysler SE (Chrysler-Dodge Magnum e Le Baron) с небольшими изменениями выпускалась разными производителями более 20 лет — с 1975 по 1996 годы.

В 2013 году бразильское отделение Volkswagen представило юбилейную версию микроавтобуса Kombi (Volkswagen Transporter), производимого в Бразилии 56 лет — с 1957 года.

Ещё одной особенностью бразильской автопромышленности является выпуск автомобилей Flex-Fuel, адаптированных к спиртовому топливу. Государственная политика повсеместного применения этанола в качестве моторного топлива привела к тому, что Бразилии удается удовлетворять почти 50 % внутреннего спроса на топливо за счет биоэтанола: к 2008 году 4,5 млн транспортных средств работали полностью на этаноле, остальные 17 млн использовали в качестве топлива смесь этанола с бензином. Пять из каждых шести бразильских АЗС продают чистый этанол (E100), а в бразильской программе по биоэтанолу занято более 700 тыс. работников.

Годовое производство автомобилей в Бразилии

Производители

Действующие 
Иностранные
 Effa Motors
 Ford do Brasil
 Troller
 Fiat Automóveis
 General Motors do Brasil
 Renault do Brasil
 Volkswagen do Brasil
 Audi Senna

Бразильские:
 Agrale
 TAC

Недействующие производители 

 AutoLatina
 Bernardini
 Busscar
 Chrysler do Brasil
 Dacon
 Dardo
 Engesa
 Fábrica Nacional de Motores
 Gurgel
 Hofstetter
 Mafersa
 Puma
 Santa Matilde
 Simca do Brasil

Примечания 

Бразилии
Экономика Бразилии